Clion puede referirse a:

 Clion, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Clion (o Clion-sur-Indre), comuna francesa situada en Indre.